Николешти има више значења:

 Николешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Николешти (Улиеш), насеље у округу Харгита у Румунији
 Николешти (Фрумоаса), насеље у округу Харгита у Румунији
 Николешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Николешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији